Никола́й Никола́евич Фи́рсов: Фирсов, Николай Николаевич (псевдоним: Л. Рускин; 1839 — не ранее 1917) — русский писатель, председатель Новгородской губернской земской управы.
 Фирсов, Николай Николаевич (1864—1934) — русский и советский историк.